Live in Europe — концертный альбом британской хард-рок-группы Shy, вышедший в 1999 году.

Об альбоме 
Диск представляет собой собрание концертных записей, сделанных в 1980-е годы. По информации сайта «Heavy Harmonies» восемь первых треков альбома были записаны на концерте во французской Тулузе во время совместного с Гэри Муром тура. С большой степенью вероятности речь идёт о концерте, прошедшем 5 мая 1987 года в малом тулузском дворце спорта (Petit Palais des Sports). Сет-лист включает в себя исключительно песни из нового в тот момент диска Excess All Areas. На последних 6 композициях альбома представлено более позднее выступление группы в концертном зале университета Суррея, о чём свидетельствует присутствие в нём песен с пластинки 1989 года Misspent Youth.

В записях принимал участие классический состав группы.

Список композиций

Участники записи 
 Тони Миллз — вокал
 Стив Харрис — гитара
 Падди МакКенна — клавишные
 Рой Дэвис — бас-гитара
 Алан Келли — ударные

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Shy
Альбомы 1999 года